Wyalusing ist der Name verschiedener Orte und Town(ship)s in den Vereinigten Staaten:

 Wyalusing (Pennsylvania)
 Wyalusing (Wisconsin) 
 Wyalusing Township, Bradford County, Pennsylvania
 Wyalusing (Town), Grant County, Wisconsin